

Patronyme 
 Filippo Marsigli (1790–1863), peintre
 Luigi Ferdinando Marsigli	(1658–1730), botaniste et astronome, membre de la Royal Society
 , peintre et graveur italien
 , évêque

Autres